Le Grand Prix de la Communauté valencienne 2002 était la dernière épreuve du championnat du monde de vitesse moto 2002. Il a eu lieu du 1 au  sur le circuit de Valence. C'est la  du Grand Prix moto de la Communauté valencienne.

Classement Moto GP

Classement 250 cm

Classement 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto de la Communauté valencienne
Valence
Sport en Espagne en 2002
Sport en novembre 2002